Téboly, eredeti címe Fury, 1936-os amerikai film, rendezte Fritz Lang, főszereplő Spencer Tracy
 Téboly, eredeti címe Frenzy, 1972-es angol film, rendezte Alfred Hitchcock, főszereplő Jon Finch 
 Téboly, eredeti címe Robe de marié, (2009), Pierre Lemaitre francia író regénye

Jegyzetek